Ежманова (польск. Jerzmanowa) — многозначный термин.

 Ежманова — сельская волость в Польше, входит как административная единица в Глогувский повят, Нижнесилезское воеводство. 
 Ежманова — село в Нижнесилезском воеводстве, в Глогувском повяте.